John Norrman ist der Name folgender Personen:

* John Norrman (Schauspieler) (1884–1966), schwedischer Schauspieler  
 John Norrman (Komponist) (1895–1976), schwedischer Komponist  
 John Norrman (Geograph) (1929–2013), schwedischer Geograph